

Peru 
 La Unión (distrito de Piura)
 La Unión (distrito de Tarma)
 La Unión (distrito de Dos de Mayo)
 Bellavista de La Unión (distrito)

Ver também 
 Uñón (distrito) — distrito do Peru

Desambiguações de topônimos